Pacific Gas and Electric Company, een Amerikaanse particulier nutsbedrijf dat zorgt voor de aanlevering van aardgas en elektriciteit in Noord-Californië
 Pacific Gas & Electric (band), een Amerikaanse bluesrockband uit de jaren 60 en '70